W Polsce 
 Machcin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów 
 Machcin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Śmigiel
 Machcin – dawna gmina